Бюше́р () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Об. Входит в состав кантона Буйи. Округ коммуны — Труа.

Код INSEE коммуны — 10067.

Коммуна расположена приблизительно в 150 км к юго-востоку от Парижа, в 85 км южнее Шалон-ан-Шампани, в 8 км к юго-востоку от Труа.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 1414 человек.

Экономика 

В 2007 году среди 918 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 670 были экономически активными, 248 — неактивными (показатель активности — 73,0 %, в 1999 году было 72,2 %). Из 670 активных работали 627 человек (321 мужчина и 306 женщин), безработных было 43 (24 мужчины и 19 женщин). Среди 248 неактивных 73 человека были учениками или студентами, 102 — пенсионерами, 73 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Об